Турнир «NHK Trophy 1995» — 17-й турнир NHK Trophy и пятый, по счёту этап, первой чемпионской серии сезона 1995—1996 (впоследствии чемпионская серия была переименована в Гран-при по фигурному катанию). Организатором турнира являлась японская федерация конькобежного спорта при поддержке ИСУ. Соревнования прошли среди взрослых спортсменов в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Лучшие спортсмены, набравшие наибольшее количество очков, прошли в финал.

Турнир был проведён в Нагое в с 7 по 10 декабря 1995 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 1995 NHK Trophy 

1995 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Нагое
Фигурное катание в сезоне 1995—1996
Декабрь 1995 года
Спорт в Японии в 1995 году